

Toponymes 

Dubovik est un toponyme qui peut désigner :
 Dubovik en Croatie, un village situé dans la municipalité de Podcrkavlje ;
 Dubovik au Kosovo, un village situé dans la municipalité de Dečani ;
 Dubovik au Monténégro, un village situé dans la municipalité de Cetinje.

Patronymes 

Dubovik est un patronyme qui peut faire référence à :
  (née en 1935), botaniste ukrainienne dont l’abréviation botanique standard est Dubovik ;
 D.V. Dubovik (fl. 2013), botaniste dont l’abréviation botanique standard est D.Dubovik.